

Села
 Тернавка — Львівська область, Стрийський район, Журавненська селищна громада
 Тернавка — Львівська область, Стрийський район, Славська селищна громада
 Тернавка — Хмельницька область, Шепетівський район, Сахновецька сільська громада
 Тернавка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Гуменецька сільська громада
 Тернавка — Чернівецька область, Чернівецький район

 Залізниця
 Тернавка — зупинна платформа Львівської дирекції Львівської залізниці

 Річки
 Тернавка — ліва притока Полкви
 Тернавка — права притока Хомори
 Тернавка — права притока річки Тернави, на якій розташовано село Тернавка
 Тернавка — ліва притока Сучави

Села
 Тернавка (пол. Tarnawka) — Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт, гміна Дубецько
 Тернавка (пол. Tarnawka) — Підкарпатське воєводство, Ланьцутський повіт, гміна Маркова
 Тернавка (пол. Tarnawka) — колишнє село на території Підкарпатського воєводства, Кросненський повіт, гміна Риманів

Див. також 
 Тернавка (річка)
 Тарнавка
 Трнава